Le terme ligne O est utilisée pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway

Belgique 
 Autre nom de l'ancienne ligne 5 du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

France 
 Ancienne ligne O du tramway de Lille.

Voir aussi 
  
  

O